Егоркино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Егоркино — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Егоркино — село в Нурлатском районе Республики Татарстан.
 Егоркино — упразднённое село в Тунгокоченском районе Забайкальского края.
 Егоркино — деревня в Шумерлинском районе Чувашии (Егоркинское сельское поселение).
 Егоркино — деревня в Шумерлинском районе Чувашии (Магаринское сельское поселение).
 Егоркино — деревня в Ядринском районе Чувашии.